Wer nimmt die Liebe ernst? ist der Titel folgender Filme:

 Wer nimmt die Liebe ernst? (1931), deutscher Film von Erich Engel
 Wer nimmt die Liebe ernst? (1954), französischer Film von André Hunebelle